Розе́тка () — расположение листьев у некоторых растений, когда стебель бывает настолько укороченным, а листья располагаются на нём так близко друг к другу, что междоузлия почти совершенно не развиваются или только едва заметны. Черешки листьев в этом случае также бывают слабо развиты. Такое расположение листьев розеткой наблюдается у , ,  и др. Особенно часто розетка встречаются у представителей семейства .

Ботаники выделяют прикорневые розетки (, пастушья сумка), приземные розетки (у луковичных растений) и реже верхушечные розетки (, ).

У одуванчика, маргаритки и росянки стебель обнаруживается только во время цветения в виде длинной безлистной стрелки, несущей на своей верхушке цветки. Стрелка представляет собой одно длинное междоузлие, а потому на ней и нет листьев.

У некоторых растений, как, например, иногда у , только нижние листья бывают собраны в розетку, а выше на том же стебле междоузлия становятся длиннее, в силу чего верхние листья оказываются раздвинутыми. Примером последнего может служить  и некоторые другие капустные.

Расположение листьев в розетке и едва заметное развитие стебля зависят несомненно от тех внешних условий, в которых развивается растение. Так, листья бывают особенно часто собраны розеткой у растений высоких гор (альпийская флора) и реже на равнинах, в основном в умеренном и холодном климате, где это помогает многолетним растениям переждать зиму. В засушливых областях, где более компактная форма помогает уменьшить испарение и экономить воду, розеточные растения также широко распространены.

Примечания

Ссылки 

  

Побег